Drzewo się liściem odziewa (wiersz)
 Drzewo się liściem odziewa (antologia)